«Альф» ( от  — внеземная форма жизни) — американский комедийный телесериал 1986 года выпуска. Производство телекомпании Alien Productions. В США сериал продлился четыре сезона в период с 1986 по 1990 год. Показан в 80 странах мира.

Куклой, изображающей Альфа, во время съёмок управлял сам создатель сериала Пол Фаско, он же и озвучивал инопланетянина. В нескольких сериях первого сезона, где Альф виден в полный рост, его роль исполнял актёр-лилипут Михай Месарош, но съёмки с живым актёром были слишком дорогостоящими и трудоёмкими, поэтому после первого сезона полностью перешли на куклу.

Сюжет 
Его имя и фамилия — Го́рдон Ша́муэй, ему 229 лет (родился 28 октября 1756 года по земному летоисчислению). Он один из немногих уцелевших жителей с взорвавшейся планеты Мелмак, врезавшийся на своём космическом корабле в гараж обычной американской семьи Таннеров в сентябре 1986 года. Глава семьи Вилли Таннер назвал его «Альф» (сокращение от  — внеземная форма жизни), что заменило Гордону его настоящее имя на очень долгое время. Таннеры приютили Альфа и скрывали его от так называемого Подразделения по изучению пришельцев. Он стал членом их семьи, и хотя пришелец не всегда ценил оказанную ему доброту, он искренне любил Вилли, его жену Кейт, их детей Линн и Брайана и даже кота Таннеров Лаки (), за которым часто охотился — на Мелмаке коты считались деликатесом. Более того, пришельцу удалось познакомиться со многими людьми, помимо самих Таннеров. Приключения Альфа на Земле и составляют основу сюжета сериала.

В ролях

Основные персонажи

Гордон Шамуэй (Альф) 
Гордон Шамуэй — инопланетянин, получивший от Вилли Таннера прозвище «Альф» в пилотной серии сериала. Рост пришельца — 96,5 см. Альф родился 28 октября 1756 года по земному летоисчислению (на момент начала сериала Альфу было 229 лет) на нижне-западной стороне планеты Мелмак. Мелмак, находившийся в шести парсеках за суперкластером Гидра-Центавра, имел зелёное небо, розовую траву и пурпурное солнце. Валюта, использовавшаяся на Мелмаке, называлась «варник», а материал, известный у нас на Земле как корпия, ценился на родине Альфа так же, как у нас ценится золото (золото на Мелмаке не представляло особой ценности). На Мелмаке есть/была болезнь — «Жуткая мелмакианская икота». Она может длиться пару дней, а может пару лет (так, например, дядя Альфа икал 50 лет).

Альф похож сразу на многих зверей. Его тело покрыто коричневым мехом (он описывает этот цвет как «жжёная сиена»). У Альфа складчатый нос, похожий по структуре на клюв с ноздрями на конце, родинки на лице и зелёная кровь. По собственному утверждению из десяти основных органов тела Альфа восемь — это желудки (есть ещё один желудок, который используется во время депрессии), поэтому он обладает неимоверным аппетитом; отсюда необычайно большой вес пришельца. Одним из изысканнейших деликатесов на Мелмаке считались кошки, поэтому во время своего пребывания на Земле Альфу приходится постоянно бороться с желанием съесть Лаки, домашнего кота Таннеров, который умирает в четвёртом сезоне.

После того, как в 1986 году его звездолёт врезался в гараж семьи Таннеров, проживающей в Лос-Анджелесе, они приютили инопланетянина у себя и заменили ему родственников и друзей. Альф вынужден жить скрытно, не попадаясь на глаза никому, кроме членов семьи Таннеров, — в противном случае Альф рискует быть захваченным «Службой по работе с инопланетянами» (Alien Task Force).

Он самоуверен, капризен и жаден. Он обжора, грубиян и ворчун. Он обожает кошек (в кулинарном смысле), его любопытство не знает границ, а разрушительные способности поражают воображение. Но помыслы его чисты, душа открыта, а сердце отзывчиво.

Альф обладает способностью повторять фразы голосами различных людей, что и демонстрирует в некоторых сериях первого сезона, а также и притягивать к себе неприятности, постоянно при этом ставя в неудобное положение Таннеров и рискуя быть обнаруженным. Однако, когда дело заходит слишком далеко, Альф делает всё возможное, чтобы исправить ситуацию, причём иногда ему это удается. Альф обладает рядом положительных качеств: доброта, отзывчивость, чувство юмора. Альф побывал в самых дальних уголках Вселенной, но многое, из того, что он рассказывает, кажется землянам неправдоподобным.

Точно неизвестно, какая у Альфа была жизнь на Мелмаке, как и кем он работал. В серии «Keeping The Faith» Альф утверждает, что имел собственный бизнес по продаже машин на слизи:

Альф: «Слизистый двигатель был классическим!»

Брайан Таннер 
6–9-летний сын Таннеров. Лучший друг Альфа, поддерживающий его во всех затеях, даже если они противоречат земным нормам поведения.

Вилли (Уильям Фрэнсис) Таннер 
Глава семьи, приютившей Альфа. Работник социальной службы, около 45 лет. В свободное время Вилли увлекается коротковолновой радиосвязью, сам конструирует различную аппаратуру. Используя свой радиопередатчик, Вилли пытается помочь Альфу связаться с сородичами.

Кейт (Кэтрин Дафна Хэллиган) Таннер 
Жена Вилли, домохозяйка. Хотя иногда создаётся впечатление, что она недолюбливает Альфа, часто встаёт на его сторону. Кейт искренне любит мужа и детей. Иногда конфликтует с матерью (живущей отдельно), однако также любит её. Альф питает к Кейт особую привязанность и привык видеть её дома, ухаживающую за ним.

Линн Таннер 
Старшая дочь Таннеров, возраст — 16–19 лет. Альфа очень любит и всегда защищает его, хотя он порой не ценит своеобразных попыток позаботиться о ней. Альф в начале сюжета был влюблён в Линн.

Список серий 

Сериал состоит из 102 серий, разбитых на четыре сезона (26 серий в 1–3 сезонах и 24 серии в 4-м сезоне). Названия большинства эпизодов — названия различных песен, так или иначе связанных с сюжетом. Полнометражный фильм «Проект „АЛЬФ“» является продолжением сериала. 6 серий объединены в три длинных, при этом 1.16–1.17 серия содержит уникальную заставку (то есть она появлялась только в одной серии).

Релиз на видео 
Первоначально в 1990-е годы сериал выпускался на VHS и Laserdisc. В США и Канаде первый сезон был выпущен на видеокассете примерно в конце 1980-х, а на Video CD — в середине 1990-х. В Северной и Южной Америке он выпускался в системе NTSC, а в Европе, Азии, Австралии и Океании — PAL.

Сериал был выпущен на DVD весной 1997 года.

Трансляция

В мире 

В России премьера сериала состоялась 2 декабря 1996 года в 21:00 на СТС-8, который днём ранее начал вещание. Сериал выходил с понедельника по пятницу в 21:00, с повтором серии на следующий день в 14:20. Данная версия также была показана на каналах Домашний и ТВ-3.
Также сериал с другим переводом транслировался на канале ОРТ. Премьера состоялась 4 сентября 1999 года. Транслировался по выходным в 10:50. Данная версия была показана один раз. В двух версиях роль Альфа озвучил Александр Клюквин. С 16 ноября 2018 года сериал транслируется на телеканале СТС Love в первой версии перевода.

Попытки перезапуска 
В августе 2012 года было объявлено, что Sony Pictures Animation приобрела права на фильм об Альфе и готовит художественный фильм с Альфом, нарисованным посредством компьютерной анимации. Продюсировать фильм должен был продюсер «Смурфиков»  вместе с  и Полом Фаско. Проект не был осуществлён.

В августе 2018 года студия Warner Bros. объявила о решении перезапустить сериал. Новый сериал должен был стать прямым продолжением оригинала. По сюжету инопланетянин Альф возвращается на Землю, в этот раз он попадёт уже абсолютно в другую американскую семью среднего класса и будет адаптироваться к современным реалиям. Сценарий вновь разрабатывали Пол Фаско и Том Патчетт, занимавшиеся оригинальным шоу. Проект не был осуществлён.

См. также 

 ALF (игра)
 Проект «Альф»
 Альф (мультсериал)

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 1986 году
Программы телеканала NBC
Телесериалы-ситкомы США
Научно-фантастические телесериалы США
Альф
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1990 году